Дождь — песня различных исполнителей:
 «Дождь» — песня ДДТ с альбома «Свинья на радуге».
 «Дождь» — песня Земфиры из саундтрека «Последняя сказка Риты».
 «Дождь» — песня певицы МакSим 2010 года. См. также 
 Rain